Popover – tipo di abito
 Popover – pane statunitense
 Popover – widget